

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 6 podstawowych
 Olszowa – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Ujazd 
 Olszowa – część wsi Łyskornia w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Biała 
 Olszowa – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Zakliczyn 
 Olszowa – wieś w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Wyśmierzyce
 Olszowa – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Jastrzębia 
  Olszowa – część wsi Cisek w woj. opolskim, w pow. kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Cisek
 Olszowa – wieś w woj. opolskim, w pow. strzeleckim, w gminie Ujazd 
 Olszowa – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kępińskim, w gminie Kępno

Inne 
 Olszowa – wzniesienie na Pogórzu Rożnowskim

Zobacz też 
 Olszowa Droga
 Olszowa Dąbrowa
 Olszowa Wola
 Wola Olszowa
 Olszowe
 Rynnica olszowa
 Wola Olszowa-Parcele